Ниже перечислены картины английского живописца Уильяма Тёрнера.

Источники 
 Импрессионизм в сети: Джозеф Тёрнер — Коллекция картин
 Галерея Тейт: Уильям Тёрнер

Тёрнер, Уильям